Emilianov este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane.

 Alexandra Emilianov (n. 1999), atletă
 Ivan Emilianov (n. 1977), atlet

Nume de familie